Beartown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beartown (Kentucky)
 Beartown (Montana)
 Beartown (Warren County, New York)
 Beartown (Oneida County, New York)
 Beartown (Clinton County, New York)
 Beartown (Tuscarawas County, Ohio)
 Beartown (Geauga County, Ohio)
 Beartown (Lancaster County, Pennsylvania)
 Beartown (Franklin County, Pennsylvania)
 Beartown (Tennessee)
 Beartown (Vermont)
 Beartown (West Virginia)
 Beartown (Wyoming)

Siehe auch:
 Bear Town